Na terenie Peru znajdują się liczne wulkany, skoncentrowane w południowej części kraju. Poniższa tabela prezentuje część z nich.

Przypisy 

Wulkany w Peru